Катич () — сербская фамилия.

Известные носители:
 Катич, Андреа (род. 1969) — словенский политический и государственный деятель.
 Катич, Бранка (род. 1970) — сербская актриса.
 Катич, Димитрие (1843—1899) — сербский политический деятель.
 Катич, Марк (род. 1989) — профессиональный канадский хоккеист хорватского происхождения, защитник.
 Катич, Никола (род. 1996) — хорватский футболист.
 Катич, Стана (род. 1978) — канадская актриса сербско-хорватского происхождения.
 Катич, Рашко (род. 1980) — сербский профессиональный баскетболист.

См. также 
 Какичев